Haplogroupe N (ADNmt)
 Haplogroupe N (Y-ADN)